Президенти-Медиси (Мараньян) — муниципалитет в Бразилии.
 Президенти-Медиси (Рондония) — муниципалитет в Бразилии.